Judy (album), een album uit 1956 van Judy Garland
 Judy (film), een Britse film uit 2019
 Judy (tijdschrift), een Brits tijdschrift